

Patronyme
 Adelir Antônio de Carli, prêtre brésilien ;
 Arnaldo Carli (1901-1972), coureur cycliste italien ;
 Auguste Carli (Marseille, 1868 - Paris, 1930), sculpteur ;
 Diletta Carli (1996-), nageuse italienne ;
 Dionigi Carli (1627-1695), missionnaire capucin italien ;
 François Carli (Marseille,1872 - Marseille, 1957), frère du précédent, sculpteur ;
 Enzo Carli (Pise, 1910 - Sienne, 1999), historien de l'art italien, le plus grand spécialiste de l'art siennois et pisan ;
 Giampiero de Carli (1970-), international de rugby à XV italien ;
 Gian Rinaldo Carli (1720-1795), écrivain, économiste et érudit italien ;
 Giovanni Girolamo Carli (1719-1786), érudit italien ;
 Guido Carli (1914-1993), économiste et homme politique italien ;
 José Henrique De Carli (1933-), ancien joueur brésilien naturalisé italien de basket-ball ;
 Marco di Carli (1985-), nageur allemand ;
 Philippe Carli, dirigeant d'entreprise français.

Pseudonyme 

 Rosetta Ardito dite Patricia Carli (1943-), chanteuse auteur-interprète italienne ;

Homonymie de patronyme